Icicle – yacht
 Icicle – nome di vari personaggi dei fumetti DC Comics
 Icicle Creek – torrente statunitense